Cet article ne présente que l'histoire des révolutions majeures postérieures au . Le terme « révolution » est apparu au  pour qualifier un renversement brutal d'un régime par un autre.



La Première Révolution (1642-1651) 
« Première révolution » est le nom donné par les libéraux anglais à la Guerre civile anglaise qui vit le renversement du roi anglican Charles  et son remplacement par une république calviniste, qui fut dirigée par le « Protecteur » Oliver Cromwell.

La glorieuse révolution (1688-1689) 
« Glorieuse révolution » est le nom donné par les libéraux anglais au renversement du roi catholique Jacques II et son remplacement par le protestant Guillaume d'Orange, ce qui aboutit à la prise du pouvoir exécutif par un Parlement censitaire.



La Révolution américaine (1775-1783) 
« Révolution américaine » est un terme utilisé par les américains pour décrire la guerre d'indépendance menée contre l'Angleterre par ses colonies d'Amérique du Nord avec l'aide de la France.

La Révolution batave (1780-1798) 
La révolution batave (en néerlandais : Bataafse Revolutie) est le nom donné aux événements de 1780 à 1798 ayant entraîné la chute de l'ancien régime dans la république des Provinces-Unies et la mise en place de la République batave.

La Révolution française (1789-1799) 
La Révolution française est une période de bouleversements sociaux et politiques de grande envergure en France, dans ses colonies et en Europe à la fin du . La période habituellement comprise s'étend entre l'ouverture des États généraux, le , et au plus tard le coup d'État de Napoléon Bonaparte le  (18 brumaire de l'an ). Cette période de l'histoire de France a mis fin à l'Ancien Régime en remplaçant la monarchie absolue par une suite de régimes plus ou moins définis, dont la Première République un peu plus de trois ans après la prise de la Bastille.

La Révolution liégeoise (1789-1795) 
La révolution liégeoise (en wallon Revolucion lidjwesse ou Binamêye revolucion, c'est-à-dire la révolution bienheureuse) est la période qui va de 1789 à 1795, et qui entraîne la disparition de la principauté de Liège après huit siècles d'existence.

La Révolution haïtienne (1791-1804) 
La révolution haïtienne constitue la première révolte d’esclaves réussie du monde moderne. Les historiens situent traditionnellement son départ lors de la cérémonie vaudoue du Bois-Caïman, en août 1791. Après treize années de conflit armé qui entrainent des dizaines de milliers de morts et l'émigration massive de quasiment toute la population blanche de la colonie, elle établit en 1804 Haïti en tant que premier peuple noir libre du monde, succédant à la colonie française de Saint-Domingue, mais sans que les conflits armés cessent ensuite.



Les révolutions de 1830

France 
La révolution de Juillet est la deuxième , après celle de 1789. Elle porte sur le trône un nouveau roi, Louis-Philippe , à la tête d'un nouveau régime, la monarchie de Juillet, qui succède à la Seconde Restauration. Cette révolution se déroule sur trois journées, les 27, 28 et 29 juillet 1830, dites « Trois Glorieuses ».

Belgique 
La Révolution belge de 1830 est la révolte, contre le roi des Pays-Bas Guillaume , de plusieurs provinces du Sud du royaume (donc la Belgique actuelle augmentée du Limbourg Hollandais), suivie de leur sécession. À la suite de l'implication des nations voisines, elle mena à la scission du royaume et à l'indépendance de la Belgique proclamée par le gouvernement provisoire de Belgique le .

Pologne 
L’Insurrection de Novembre est un soulèvement du royaume de Pologne contre le tsar Nicolas , roi de Pologne, et contre les abus de la tutelle russe. L'insurrection commence le  et se termine par la chute de Varsovie en septembre 1831, après une guerre de 8 mois opposant l'armée russe à l'armée du royaume.

La défaite des Polonais est suivie d'une sévère répression et d'une réduction drastique de l'autonomie du royaume de Pologne. Plusieurs milliers de Polonais sont alors poussés à l'exil : cet exode massif est connu sous le nom de « Grande Émigration ».

Les révolutions de 1848

France

Allemagne

Autriche

Hongrie

Roumanie

Sicile

Pologne

La Commune de Paris (1871)



La révolution russe (1917-1921)

La révolution chinoise (1949-1976)

Notes et références 

Révolution